Tahi ist der Familienname folgender Personen:

 Moa Tahi, italienische Schauspielerin
 Naufahu Tahi (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler
 Onneyn Tahi (1944–1998), Präsident von Vanuatu